Gryonoides — род платигастроидных наездников из подсемейства Teleasinae. Южная Америка.

Распространение 
Неотропика: центральная и Южная Америка.

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые: длина тела 2—3 мм. Основная окраска желтоватая и коричневато-чёрная. Отличаются двумя мезоскутеллярными шипиками, удлиненным наличником и торулярным треугольником. Самцы и самки Gryonoides проявляют уникальный половой диморфизм в соотношении длины радикля и скапуса усика. В то время как у других видов сцелионид соотношение у самцов и самок одинаковое, у Gryonoides радикль самки длиннее, чем у самца, по отношению к длине скапуса. Паразитоиды яиц жужелиц.

Систематика 
Включает более 10 видов. Впервые выделен в 1920 году по типовому виду . Включен в подсемейство Teleasinae (сцелиониды).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (=  и )
 
 
 ? (статус не ясен)

Примечания

Ссылки 
 Gryonoides

Gryonoides
Роды перепончатокрылых